

Geografia 
 Ghiacciaio Spear – ghiacciaio nella Terra di Palmer, in Antartide
 Capo Spear – punto più orientale dell'America del Nord

Persone 
 Anthony Spear – ingegnere elettronico statunitense
 Burning Spear – cantante giamaicano
 Laurinda Hope Spear – architetto e designer statunitense
 Mónica Spear – modella e attrice venezuelana

Altro 
 Spear – mossa di wrestling derivante dal football americano e dal rugby
 Spear – nome tedesco del Pokémon Beedrill